Mistrzostwa Europy w curlingu zostały rozegrane w dniach 9–16 grudnia w Bazylei (Szwajcaria). Rozgrywana była tradycyjnie konkurencja kobieca i męska, tytułów mistrzowskich broniły Szwedki i Norwegowie, lecz w innych drużynach niż na poprzednich mistrzostwach. W zawodach udział brało 52 drużyny z 30 krajów całej Europy.

Ostatecznie rozgrywki kobiet wygrały Rosjanki przed Włoszkami i Szwajcarkami, w turnieju mężczyzn pierwsze miejsce zajęli Szwajcarzy przed Szkotami i Szwedami.

Grupa A 
Pierwszą fazą mistrzostw jest Round Robin (rozgrywki każdy z każdym). Po 9 spotkaniach, według bilansu wygranych i przegranych meczów wyłania się 4 najlepsze drużyny, w przypadku takiego samego wyniku rozgrywany jest Tie-Breaker (dogrywka). Następnym etapem jest runda Play-off gdzie 1. drużyna Round Robin gra z 2. a 3. z 4. Wygrany z pojedynku 1/2 przechodzi do finału a przegrany do małego finału, gra tam z wygranym z meczu 3/4 (pokonany zajmuje ostatecznie 4. miejsce). Wygrany ze spotkania małego finału będzie rywalizował o złoty medal w finale, przegrany zdobędzie brązowy medal. Zespoły z pozycji 9. i 10. degradują do grupy B.

Mistrzostwa Europy są jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata, awansują do nich drużyny 1-7 z grupy A. Drużyna 8. z grupy A rywalizuje o miejsce w MŚ z 1. grupy B rozgrywając trzy mecze.,

Harmonogram

Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja

Finał

Półfinały

Play-off

Tie-breaker 
Przed Tie-breaker rozegrano Tie-shots w wyniku, których Szkocja rozegrała mecz ze Szwecją a wygrany z Niemcami.

TB 1.

TB 2.

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6. 

 Drużynie Holandii podczas 10. endu, 3 kamienie przed końcem meczu skończył się regulaminowy czas 73 minut, w związku z tym, bez względu na liczbę punktów, drużyna duńska wygrała to spotkanie.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Statystyki

Klasyfikacja do MŚ 2007 
Do Mistrzostw Świata zakwalifikowały się: Rosja, Włochy, Szwajcaria, Szkocja, Niemcy, Szwecja oraz Dania. Czechy rozgrywały spotkania barażowe z Austrią.

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja

Finał

Półfinały

Play-off

Tie-breaker 
Tak jak w przypadku kobiet trzeba było rozgrywać Tie-shot w wyniku, których Finlandia gała z Norwegią a wygrany z tego spotkania ze Szwecją. O 7 miejsce walczyły Irlandia z Francją, a następnie wygrany z Danią.

TB 1.

TB 2.

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Statystyki

Kwalifikacje do MŚ 2007 
Do Mistrzostw Świata zakwalifikowały się: Szwajcaria, Szkocja, Szwecja, Niemcy, Norwegia, Finlandia oraz Francja. Dania rozgrywała spotkania barażowe z pierwszą drużyną grupy B – Czechami.

Grupa B 

2006
2006 w curlingu
2006 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii
Sport w Bazylei